

Diritto 
 Canone – corrispettivo periodicamente versato come controprestazione per l'utilizzo di un bene.
 Canone – nel passato, prestazione annua in denaro o prodotti del suolo dovuta all'autorità che concedeva in uso suolo pubblico
 Canone – norma del diritto canonico
 Canone televisivo – tributo richiesto per finanziare la radiodiffusione pubblica

Religione 
 Canone della Bibbia – elenco dei testi contenuti nella Bibbia
 Canone – nella liturgia cristiana, la preghiera centrale della celebrazione eucaristica
 Canone taoista – raccolta di testi del Taoismo
 Canone buddhista – insieme di testi del Buddhismo
 Canone cinese
 Canone pāli
 Canone tibetano

Altro 
 Canone – oggetto della Canonica di Epicuro che è la «scienza del canone» (cfr. Lettera ad Erodoto, Intr. e 1) che indica i principi fondamentali del pensare e dell'agire.
 Canone – l'insieme di norme da rispettare per creare un'opera d'arte
Canone di Policleto
Canone dei classici della letteratura
Canone alessandrino
Canone Occidentale
 Canone – tipo di composizione musicale
 Canone – l'insieme di quei romanzi, storie, film, e simili che sono considerati come originali, cioè ufficiali, di un dato universo immaginario
 Canone – opera di medicina di Avicenna
 Canone – lista dei libri ritenuti più importanti di una data tradizione o un dato periodo storico.

Altri progetti